Woide ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Woide (* 1962), deutscher Politiker
 Carl Gottfried Woide (1725–1790), deutsch-britischer Orientalist
 Louis von Woide (1809–1881), preußischer Generalleutnant
 Max Woide (1857–1930), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Woyde